Oerle (België), een plaats en gemeente in de provincie Luik, België
Oerle (Nederland), een plaats in de gemeente Veldhoven (Noord-Brabant)
Oerle (Tilburg), een wijk in Tilburg